Čching-šan může být:

 Čching-šan (Vnitřní Mongolsko) – městský obvod v městské prefektuře Pao-tchou v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko;
 Čching-šan (Wu-chan) – městský obvod v subprovinčním městě Wu-chan v provincii Chu-pej.